Николаевка Первая и Николаевка 1-я — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Николаевка 1 — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

Россия 
 Николаевка 1-я — село в Мариинском районе Кемеровской области.
 Николаевка 1-я — деревня в Кинельском районе Самарской области.

Украина 
Русскому названию Николаевка соответствуют украинские Миколаївка и Миколаівка.

 Николаевка Первая — село в Подольском районе Одесской области.
 Николаевка Первая — село в Лозовском районе Харьковской области.
 Николаевка Первая — село в Купянском районе Харьковской области.

См. также